W Rumunii
 Lelești (gmina) – gmina
 Lelești (okręg Bihor) – wieś
 Lelești (okręg Bistrița-Năsăud) – wieś
 Lelești (okręg Gorj) – wieś